Дринов, Марин Степанович - болгарский учёный
 Дринов, Стоян - болгарский детский писатель